Schoolstraat (Amsterdam)
Schoolstraat (Bakel)
Schoolstraat (Breda)
Schoolstraat (Emmen)
Schoolstraat (Groningen)
Schoolstraat (Houten)
Schoolstraat (Montfoort)
Schoolstraat (Rosmalen)
Schoolstraat (Utrecht)
Schoolstraat (Venlo)
Schoolstraat (Voorburg)
Schoolstraat (Voorschoten)
verkeerstechnisch
Schoolstraat (voetgangersgebied)